Минулорічна чемпіонка Софія Кенін цього року вирішила грати в  Аделаїді.

Титул виграла Олена Рибакіна, здолавши в фіналі Чжан Шуай, 7–6(9–7), 6–3.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Qualifiers

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації

Hobart International
Singles
2020 в австралійському спорті